IRCAM (Frankrijk) – Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique
IRCAM (Marokko) – Institut Royal de la Culture Amazighe